Davis se poate referi la:

 Davis, o serie de biologi care au denumit cel puțin o specie
 Davis, o serie de comitate din Statele Unite ale Americii
 Davis, un oraș din comitatul Yolo, statul California, SUA
 Cupa Davis, o competiție de tenis masculin, organizată de Federația Internațională de Tenis

Vezi și